San Martín de Montalbán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de Montalbán (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 San Martín de Montalbán (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar